Anna Holštýnsko-Gottorpská (27. února 1575 Schleswig – 24. dubna 1610 Leer) byla holštýnsko-gottorpskou princeznou a sňatkem hraběnkou Východního Fríska.

Život 
Anna se narodila jako dcera vévody Adolfa Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky Kristýny, dcery Filip I. Hesenský€hesenského lankraběte Filipa I. 28. ledna 1598 se dvaadvacetiletá princezna provdala za o dvanáct let staršího hraběte Enna III. z Ostfrieslandu, jehož se stala druhou manželkou. Z dvanáctiletého manželství se narodilo pět dětí:

 1. Edzard Gustav z Ostfrieslandu (15. 4. 1599 – asi 18. 4. 1612)
 2. Anna Marie z Ostfrieslandu (23. 6. 1601 Aurich – 15. 2. 1634 Schwerin) 
 ⚭ 1622 Adolf Fridrich I. Meklenburský (15. 12. 1588 Schwerin – 27. 2. 1658 tamtéž), vévoda meklenbursko-zvěřínský
 3. Rudolf Kristián z Ostfrieslandu (2. 6. 1602 Hage – 17. 4. 1628 tamtéž), hrabě z Východního Fríska od roku 1625 až do své smrti, svobodný a bezdětný, zabit v souboji Matyášem Gallasem
 4. Ulrich II. z Ostfrieslandu (6. 7. 1605 – 1. 11. 1648), hrabě z Východního Fríska od roku 1628 až do své smrti 
 ⚭ 1631 Juliana Hesensko-Darmstadtská (14. 4. 1606 Darmstadt – 15. 1. 1659 Osterode am Harz)
 5. Kristýna Žofie z Ostfrieslandu (26. 9. 1609 Aurich – 20. 3. 1658 Frankfurt nad Mohanem)
 ⚭ 1632 Filip III. Hesensko-Butzbašský (26. 12. 1581 Darmstadt – 28. 4. 1643 Bad Ems), lankrabě hesensko-butzbašský od roku 1609 až do své smrti

Hraběnka Anna zemřela 24. dubna 1610 ve věku 35 let a její manžel, aniž se znovu oženil, ji přežil o patnáct let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 27. února
Narození v roce 1575
Narození v Šlesvicku-Holštýnsku
Úmrtí 24. dubna
Úmrtí v roce 1610
Holstein-Gottorp
Německé hraběnky
Ženy